Piff eller Pif kan syfta på

Piff, en av ekorrarna Piff och Puff
Piff (porrtidning), svensk porrtidning under 1960- och 1970-talet
Pif Gadget, fransk serietidning